Il doppio del torneo di tennis Tokyo Indoor 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mark Edmondson e Sherwood Stewart che hanno battuto in finale Steve Denton e John Fitzgerald 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Tom Gullikson /  Tim Gullikson (quarti di finale)
 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (campioni)

 Fritz Buehning /  Ferdi Taygan (quarti di finale)
 Francisco González /  Van Winitsky (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tokyo Indoor 1983